Куйбышево — село в Угловском районе Алтайском крае. Входит в состав Круглянского сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Угловского района